NGC 2347 (другие обозначения — UGC 3759, IRAS07112+6447, MCG 11-9-39, KCPG 128B, ZWG 309.26, PGC 20539) — спиральная галактика (Sb) в созвездии Жираф.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 2347 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 2347 в группу также входят IC 2179, UGC 3642, UGC 3660, UGC 3764, UGC 3850 и UGC 3886.

В галактике взорвалась [[Сверхновая звезда
|сверхновая]] SN 2001ee.

Примечания 

 

2347
Жираф (созвездие)